Paul Canon, de nombre real Raúl Andrés Sibilla (Florida, Estados Unidos, 30 de abril de 1991) es un actor pornográfico y modelo para adultos estadounidense.

Biografía 
El actor de cine para adultos gay por pago “salió del armario” con su familia a principios de este año durante un viaje a casa para hablar sobre su carrera por un Broke Straight Boys produjo una serie de telerrealidad. Vestido con una camiseta negra que decía “No soy gay, pero $1000 son $1000”, el joven de 22 años dijo:

Luego dijo que se sentía atraído sexualmente por las mujeres. Su familia, sin embargo, no estaba convencida. El padre de Canon dijo que creía que su hijo era gay. Sus dos hermanos estuvieron de acuerdo y dijeron que siempre sintieron que prefería a los hombres antes que a las mujeres.

Eventualmente, Canon cedió. Algo así como. Dijo que está bien, tal vez le gustaban los chicos, pero también le gustaban las chicas.

Nominaciones

Referencias 

Actores pornográficos de Estados Unidos
Hombres
Nacidos en 1991